Bechly ist der Familienname folgender Personen:

 Sophie Dorothea Bechly, Mutter von Caspar David Friedrich
 Hans Bechly (1871–1954), deutscher Gewerkschafter
 Adolf Friedrich Bechly (* 1918), deutscher Maler
 Günter Bechly (* 1963), deutscher Biologe und Paläontologe